Татья́на Щу́кина:
 Щукина, Татьяна Валерьевна (род. 1995) — российская хоккеистка.
 Щукина, Татьяна Сергеевна (род. 1991) — российская волейболистка.